Der Davis Cup 1986 war die 75. Ausgabe des von der ITF veranstalteten Wettbewerbes für Herrennationalmannschaften im Tennis. Das zwischen dem 26. bis 28. Dezember ausgetragene Finale in Melbourne, gewann Gastgeber Australien mit 3:2 gegen Schweden. Es war Australiens 26. Titel, den letzten gewann die Mannschaft 1983, als man ebenfalls in Melbourne das schwedische Team mit 3:2 besiegen konnte.

Die Mannschaften

Weltgruppe 
In der Weltgruppe spielten 16 Mannschaften, welche sich aus den 8 besten Teams des Vorjahres und den Gewinnern der letztjährigen Relegation zusammensetzten.

Ergebnisse

Finale

Siehe auch 
 Fed Cup
 Davis Cup

Weblinks 
 Offizielle Seite des Davis Cups

1986
Tennisturnier 1986